John Little – calciatore australiano
 John Little – calciatore scozzese
 John Emery Little (n. 1984) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John Little (n. 1928) –  fisico statunitense
 John Little – scrittore canadese